Die Generali Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juli 2007 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Indianapolis die Indianapolis Tennis Championships und in Umag die ATP Studena Croatia Open gespielt, welche anders als die Generali Open, die zur ATP International Series Gold gehörten, nur zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der der Argentinier Agustín Calleri, der in diesem Jahr als Sechster erneut das Halbfinale erreichen konnte. Dort unterlag er aber dem Italiener Potito Starace (Nr. 10 der Setzliste). Starace unterlag im Finale mit dem Setzlistenfünften Juan Mónaco erneut einem Argentinier, die seit 2003 immer mindestens im Finale standen und nur 2004 nicht den Titel gewannen. Mónaco gewann damit den dritten Titel der Saison und auch seinen insgesamt dritten Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Philipp Kohlschreiber und Stefan Koubek, traten dieses Jahr beide nur im Einzel an. Die Paarung aus Luis Horna und Potito Starace besiegte zunächst im Halbfinale die Topgesetzten und dann im Finale die deutsche Paarung aus Tomas Behrend und Christopher Kas. Damit gewannen sie ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Horna war es der dritte Titel seiner Karriere, für Starace der zweite Doppelerfolg.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 625.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 646.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Kitzbühel